Adkinson ist der Name zweier Gewässer in den Vereinigten Staaten:
 Adkinson Creek, ein Fluss im US-Bundesstaat Tennessee
 Adkinson Lake, ein See im US-Bundesstaat North Dakota

Adkinson ist der Familienname folgender Personen:
 Henry Adkinson (1874–1923), US-amerikanischer Baseballspieler

Siehe auch:
 Adkison 
 Atkinson
 Henry and Elizabeth Adkinson Evans House, ein historisches Gebäude des NRHP im US-Bundesstaat Iowa